Johannes Wallerius kan syfta på tre svenska präster:

 Johannes Wallerius (1592–1653)
 Johannes Wallerius (1641–1699)
 Johannes Wallerius (1673–1720)

Se även 
 Johannes Vallerius